Bolesty bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Bolesty (Bielsk Podlaski), ein Dorf der Gmina Bielsk Podlaski im Powiat Bielski der Woiwodschaft Podlachien
 Bolesty (Olszanka), ein Dorf der Gmina Olszanka in der Woiwodschaft Masowien
 Bolesty (Raczki), ein Dorf der Gmina Raczki im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien

 Bolesty, ein See auf dem Gebiet der Gmina Bakałarzewo im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien